Højby kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Højby, Odsherred, ort, Region Själland, Odsherreds kommun, 
 Højby, Odense, stadsdel, Region Syddanmark, Odense kommun,